Shyriaieve (ucraniano: Ширяєве) es una localidad del Raión de Berezivka en el óblast de Odesa del sur de Ucrania. Es el centro administrativo del Raión de Shyriaieve.

Shyriaieve posee el título de ciudad desde 1965. Tiene una población de aproximadamente 7.000 habitantes.

Enlaces externos 

Localidades del Raión de Berezivka